Мармарош, Марамарош, Марамуреш (; ; ; ; )

 Мармарош — историческая область в Восточных Карпатах
 Мармарош — древний комитат Венгерского королевства
 Мармарош — жудец современной Румынии, южная часть исторического Мармароша 
 Северный Мармарош — регион Закарпатской области Украины, северная часть исторического Мармароша 
 Южный Мармарош — регион в составе Румынии, южная часть исторического Мармароша

См. также 
 Мармарошская котловина — межгорная котловина на Украине
 Мармарошский массив — горный массив
 Мармарошский заповедный массив — заповедный горный массив
 Мармарошский диалект — один из диалектов румынского языка
 Мармарош-Сигет — город на севере Румынии (Сигету-Мармацией)
 Марамурешская православная епархия — епархия Румынской православной церкви
 Марамурешская грекокатолическая епархия — епархия Румынской грекокатолической церкви
 Мармарош-Сигетский процесс (значения)
 Деревянные церкви исторической области Марамуреш